IFB kan syfta på: 

 IFB – en ishockeyförening i Umeå, se IF Björklöven
 IFB – en idrottsklubb i Karlstad, se IF Boltic